perm – ostatni okres paleozoiku
 Perm – miasto w Rosji
 Perm 1 – stacja kolejowa w Permie
 Perm Airlines – rosyjska linia lotnicza z siedzibą w Permie
 Perm-36 – jeden z najbardziej znanych obozów (łagrów) GUŁagu
 Perm – kraina historyczna w północnej Rosji
 Wielki Perm – średniowieczne księstwo w północnej Rosji
 Stary Perm – średniowieczne księstwo w północnej Rosji

Linki zewnętrzne